Сетинка — название населённых пунктов в России:

 Сетинка — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Сетинка — деревня в Киреевском районе Тульской области.